

Geografia
 Crocetta del Montello – comune in provincia di Treviso
 Crocetta – frazione di Murisengo, in provincia di Alessandria
 Crocetta – frazione di Roè Volciano, in provincia di Brescia
 Crocetta – frazione di Castello di Annone, in provincia di Asti
 Crocetta – frazione di Badia Polesine in provincia di Rovigo
 Crocetta (o Crose) – antica località, demolita nel 1864, del comune ora soppresso di Borsea
 Crocetta – quartiere di Torino
 Crocetta – quartiere di Parma
 Crocetta – quartiere di Reggio Emilia
 Crocetta – quartiere di Cinisello Balsamo
 Passo Crocetta – valico appenninico in Calabria
 Crocetta d'Orero – valico dell'Appennino Ligure
 Colle della Crocetta – nome di alcuni valichi italiani
 Cima della Crocetta – vetta delle Alpi Graie

Persone 
 Alberigo Crocetta – produttore discografico italiano
 Rosario Crocetta – politico italiano
 Salvatore Crocetta – politico italiano

Altro
 Crocetta – diminutivo del nome proprio di persona italiano femminile Croce
 Crocetta – in araldica indica una o più piccole croci scorciate
 Crocetta – in pasticceria antico dolce nisseno da poco riscoperto
 Crocetta – nella nautica è una particolare ala montata sugli alberi delle barche a vela
 Crocetta – stazione della Linea M3 della Metropolitana di Milano
 Forte Crocetta – antica fortificazione difensiva di Genova
 Monastero della Crocetta – edificio di Firenze
 Ex Oratorio della Crocetta – edificio di san Miniato, in provincia di Pisa
 Battaglia della crocetta – combattuta il 29 giugno 1734 tra franco-piemontesi e austriaci